Хо́ппер () — может означать:

  — вид хижины.
 Хоппер (вагон) — саморазгружающийся железнодорожный полувагон для перевозки сыпучих грузов.
 Хоппер (мяч) — резиновый шар с ручками, которые позволяют сидеть на нём и не падать.
 Хоппер (инструмент) — пневматический ручной инструмент для нанесения штукатурных смесей.
  — предложенный Европейским космическим агентством и отменённый проект многоразового космического орбитального корабля.

Фамилия  
 Хоппер, Генри (род. 1990) — американский актёр, сын Денниса Хоппера.
 Хоппер, Грейс (1906—1992) — американская военная деятельница, контр-адмирал ВМС США, стоявшая у истоков компьютерных технологий.
  (1858—1935) — американский театральный и киноактёр, поэт.
 Хоппер, Деннис (1936—2010) — американский актёр, режиссёр, сценарист, художник, фотограф.
 Хоппер, Пол — американский лингвист, предложивший параллельно с Тамазом Гамкрелидзе и Вячеславом Ивановым глоттальную теорию реконструкции смычных согласных праиндоевропейского языка.
 Хоппер, Стивен Дональд (род. 1951) — западноавстралийский ботаник, специализируется на природоохранной биологии и сосудистых растениях.
 Хоппер, Том (род. 1985) — английский актёр.
 Хоппер, Уильям (1915—1970) — американский актёр.
 Хоппер, Хедда (1890—1966) — американская актриса и обозреватель светской хроники.
 Хоппер, Хью (1945—2009) — британский гитарист в стиле прогрессивный рок и джаз-рок.
 Хоппер, Эдвард (1882—1967) — американский художник.
 Хоппер, Эдна Уоллес (1872—1959) — американская актриса немого кино и театра.
 Хоппер, Энди (род. 1953) — английский учёный в области информатики.

См. также 
 Хопёр (значения)
 Хупер

Примечания